Йол — невелике вітрильне двощоглове судно.
 Йол — маловодна річка в Україні у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим, у гірському Криму.
 Мартін Йол ( 1956) — нідерландський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Беш-Йол